Донор електрона в хімії
 Донор (домішка) — тип домішки в напівпровіднику.
 Донор (медицина) — люди, які добровільно віддають частку власної крові, чи свої органи (тканини) для трансплатації  реципієнту.
 Донор (економіка) — люди чи організації, які вносять гроші.